Андалиен () — река в провинции Консепсьон области Био-Био в Чили.  

Река берёт начало севернее посёлка Флорида, течёт вначале на запад, пересекает восточную часть города Консепсьон, поворачивает на север, течёт по территории коммун Талькауано и Пенко, впадает в залив Консепсьон близ западной оконечности города Пенко.

См. также 
 Большой Консепсьон

Ссылки

Литература 
 Cade Idepe, 2004. Diagnóstico y Clasificación de los Cursos y Cuerpos de Agua según objetivos de calidad. Cuenca del Río Andalién. Dirección General de Aguas. MOP. Diciembre de 2004. Santiago. Chile.
 Francisco Solano Asta-Buruaga y Cienfuegos, Diccionario geográfico de la República de Chile, D. Appleton y Compania, Nueva York, 1899 pg. 31-32

Реки, впадающие в Тихий океан (Южная Америка)
Реки области Био-Био